I Stand Alone – album del 1987 di Agnetha Fältskog
I Stand Alone – album del 1968 di Al Kooper
I Stand Alone – album del 2006 di Ramblin' Jack Elliott
I Stand Alone – singolo del 2002 dei Godsmack
I Stand Alone – singolo del 2011 di Theophilus London
Seul contre tous, noto anche come I Stand Alone – film del 1998 diretto da Gaspar Noé